Chmielnik (stad), in powiat Kielecki
 Chmielnik (gemeente in powiat Kielecki)
 Chmielnik (gemeente in powiat Rzeszowski)
 Chmielnik (Subkarpaten)